Krant van West-Vlaanderen
 KW-stelling of KW-linie, een Belgische antitankversperring

 Kilowatt, een eenheid van vermogen, gelijk aan 1000 watt